Universal City – comunità della California di proprietà dello studio cinematografico Universal Studios
Universal City – centro del Texas